Барбарисовые:

 Барбарисовые () — семейство двудольных цветковых растений, входящее в порядок Лютикоцветные.
 Барбарисовые () — подсемейство цветковых растений семейства Барбарисовые.
 Барбарисовые () — триба цветковых растений семейства Барбарисовые.